Рьюкандефоссен () — каскадный водопад высотой 18 метров, расположенный в Норвегии, неподалёку от села Тув коммуны Хемседал. Рьюкандефоссен лежит на реке Мёркедёла ().

Название водопада происходит от слова западного диалекта древнескандинавского языка rjúka («дымиться») и более позднего добавления fossen (определённой формы единственного числа от слова foss — водопад).

Благодаря транспортной доступности (водопад расположен в 200 метрах от шоссе ), Рьюкандефоссен является одной из популярных туристических достопримечательностей региона. В 1986 водопад вместе с Мёркедёлой был включён в зону действия природоохранного плана водных ресурсов.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Водопады Норвегии
Бассейн Драмменсельвы
Водные объекты фюльке Викен